Артеса-де-Сегре () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 176,71 км². Население — 3839 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 136 км.

Известные уроженцы 
 Марсоль Клуа Россенд, каталонский писатель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Artesa de Segre
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Web no oficial sobre Artesa de Segre
 Mapa de Artesa de Segre en Google Maps

Населённые пункты Льейды
Муниципалитеты Льейды